Asamoah oder Asamoa ist der Familienname folgender Personen:

 Amerley Ollennu Awua-Asamoa (* 1956), ghanaische Diplomatin und Managerin
 Brian Asamoah (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Derek Asamoah (* 1981), ghanaischer Fußballspieler
 Gerald Asamoah (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Kwadwo Asamoah (* 1988), ghanaischer Fußballspieler
 Obed Asamoah (* 1936), ghanaischer Politiker
 Stephen Asamoah-Boateng (* um 1958), ghanaischer Politiker und Minister